Mühlensee ist der Name folgender Seen:

in Baden-Württemberg:
 Mühlensee (Bad Rappenau) in Bad Rappenau
 Mühlensee (Körschtal) in Stuttgart

in Brandenburg:
 Mühlensee (Falkenhagen) in Falkenhagen (Mark)
 Mühlensee (Gerswalde) in Gerswalde
 Mühlensee (Liebenwalde) in Liebenwalde
 Mühlensee (Oberkrämer) in Oberkrämer
 Mühlensee (Randowtal) in Randowtal

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Mühlensee (Ankershagen) in Ankershagen
 Mühlensee (Pinnow) in Pinnow
 Mühlensee (Schwennenz) in Grambow
 Mühlensee (Jabel) in Jabel
 Mühlensee (Kargow) in Kargow
 Mühlensee, Becken im Woseriner See in Borkow

in Niedersachsen:
 Mühlensee (Gifhorn) in Gifhorn

in Nordrhein-Westfalen:
 Mühlensee (Mechernich) in Mechernich
 Mühlensee (Paderborn) in Paderborn

in Schleswig-Holstein:
 Mühlensee (Dörnick) in Dörnick

in Polen:
 Mühlensee, deutscher Name des Jezioro Mielno, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Mühlenteich
 Mühlsee
 Mühlweiher